In 1951/52 werd het vijfde kampioenschap gespeeld van de Oberliga Nord, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Hamburger SV werd kampioen en VfL Osnabrück vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel en werden derde in hun groep.

Eindstand

Promotie-eindronde

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1951/52
Oberliga Nord